Die China Open 2008 waren ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2007/08, das vom 24. bis 30. März 2008 in Peking ausgetragen wurde. Hauptsponsor war zum zweiten Mal nach 2007 der Tabakkonzern Honghe Industrial.

Titelverteidiger Graeme Dott verlor sein Auftaktmatch gegen Barry Pinches. Sein Nachfolger kam wieder aus Schottland: Stephen Maguire besiegte im Finale den Engländer Shaun Murphy knapp mit 10:9. Im Halbfinale gelang Maguire auch das erste Maximum Break, das bei den China Open erzielt wurde. Es war Maximum Nummer zwei in seiner Karriere.

Preisgeld /Ranglistenpunkte 
Das Preisgeld stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als 25.000 £.

Für das Maximum Break gab es zusätzlich eine Prämie von 20.000 £.

Wildcard-Runde 
Wie in den Vorjahren gab es acht chinesische Amateure, die eine Wildcard ihres Verbands bekommen hatten. Sie durften zum Turnierauftakt in einer zusätzlichen Runde gegen acht Profis um die Teilnahme am Hauptturnier spielen. Anders als zuvor konnte sich diesmal aber kein einheimischer Spieler durchsetzen.

Die Spiele der Wildcardrunde wurden am 24. März ausgetragen. Spielmodus für alle Spiele war Best of 9.

Finalrunde 
Die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt und spielten gegen die 8 Sieger der Wildcard-Runde und die 8 anderen Qualifikanten aus Prestatyn.

Finale 
Das wechselhafte Finale begann mit einer Serie des Schotten Stephen Maguire, der nach 1:2-Rückstand unter anderem mit zwei Century-Breaks auf 5:2 davonzog. Noch vor der Sessionpause verkürzte Shaun Murphy mit einem Break von 136 Punkten und drehte am Abend den Spielstand mit den ersten vier Frames auf 7:5. Mit einem 137er-Break startete Maguire danach wieder eine 4er-Serie, die ihn auf 9:7 nach vorne und nur noch einen Frame vom Sieg entfernt brachte. Doch der Engländer glich noch einmal aus. Ein umkämpfter Decider entschied das Finale schließlich zugunsten von Maguire, der damit seinen vierten Ranglistentitel gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 22. bis 25. Januar 2008 in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 und in Runde 4 Nummer 17 bis 32 hinzu.

kl. = kampflos

Century-Breaks 
17 Spieler erzielten im Hauptturnier 40 Breaks von mindestens 100 Punkten. Turniersieger Stephen Maguire erzielte fast auf den Tag genau acht Jahre nach seinem ersten Maximum sein zweites offizielles 147er Break. Es war das erste bei den China Open. 30 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 25 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

Snookerveranstaltung 2008
Billardturnier in Peking
2008